Luigi Tosolini – calciatore italiano
 Mario Tosolini – calciatore italiano